BMA steht als Abkürzung für:

 Bangkok Metropolitan Administration, Stadtverwaltung der thailändischen Hauptstadt Bangkok, siehe Bangkok#Stadtregierung und Verwaltungsgliederung Thailands#Hauptstadt Bangkok
 Bermuda Militia Artillery, eine Vorgängereinheit (1895–1965) des heutigen Bermuda Regiments
 Bernhard Müller Augsburg, ehemalige Lebensmittelhandelskette in Bayern
 Berufsausbildung mit Abitur, ein Bildungsweg in der ehemaligen DDR
 Biomedizinische Analytik, früher Medizinisch-technischer Dienst
 BMA (Automobilhersteller), ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 BMA-Verfahren, ein Herstellungsverfahren für Blausäure aus Methan und Ammoniak
 Brandmeldeanlage, Gebrauch im Gebäudemanagement
 Brandiser Maschinen- und Apparatebau KG, Maschinenhersteller in Brandis zu DDR-Zeiten
 Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG, Hersteller von Maschinen und Produktionsanlagen für die zuckerverarbeitende Industrie
 British Medical Association, eine britische Ärzteorganisation
 British Midland Airways, eine ehemalige britische Fluggesellschaft, Sitz in Castle Donington nach dem ICAO-Code 
 Flughafen Stockholm/Bromma (schwedisch: Stockholm/Bromma flygplats), ein Regionalflughafen in der schwedischen Hauptstadt Stockholm nach dem IATA-Code
 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, siehe Bundesministerium für Arbeit und Soziales#Geschichte, das aber heute in der Regel mit BMAS abgekürzt wird
 B.M.A. & Electrical Equipment Co., später Electric Motors (Hove), ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:

BMA